Paharul de adio se poate referi la:

 Muzică
 Paharul de adio – melodie tradițională scoțiană

 Film
 Paharul de adio – film american în regia lui Stephen Moyer